Haus Limburg bezeichnet folgende Adelsgeschlechter

 Limburg (Adelsgeschlecht)  (auch Isenburg-Limburg), im 13. und 14. Jahrhundert in Limburg an der Lahn regierendes Adelsgeschlecht mit Sitz auf der Burg Limburg
 Haus Limburg-Arlon, siehe Limburg-Arlon
 Haus Limburg-Luxemburg, siehe Haus Luxemburg
 Haus Limburg-Stirum, siehe Limburg-Stirum

Haus Limburg ist der Name folgender Gebäude
 Haus Limburg (Hannover), um 1450 errichtetes bürgerliches Wohnhaus und Wahrzeichen der Stadt Hannover, siehe Haus Rieffenberg & Reichmann